Kreitmair ist der Nachname folgender Personen:

 Anton Kreitmair (1963–2020), deutscher Politiker (CSU), Mitglied des Bayerischen Landtags
 Ferdinand Kreitmair, deutsche Musiker (E-Bass) bei The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra
 H. Kreitmair, deutscher Pharmakologe (siehe auch Ephedrin)
 Karl Kreitmair (1898–1982), deutscher Pädagoge und Publizist (siehe auch Ernst Maria Fischer)
 Liselotte Carolina Kreitmair, deutsche Geisteswissenschaftlerin, Assistentin von Johannes Winckelmann
 Markus Benedikt Kreitmair (* 1962), Historiker (siehe auch Vitos Rheingau)
 Robert Kreitmair, Stadtbaudirektor von Winkels (Bad Kissingen)
 Rosemarie Kreitmair (1940–2023), deutsche Richterin am Oberlandesgericht München und am Bayerischen Verfassungsgerichtshof
 Wolfgang Kreitmair-Steck, deutscher Ingenieur und Systemtechnologe, mit Günter Braun und Helmut Klausing nominiert für den Deutschen Zukunftspreis 1997

Ähnliche Schreibweisen sind:

 Kreitmaier
 Kreitmayr
 Kreitmeier
 Kreitmeir
 Kreitmeyer
 Kreittmayr